Verín, gemeente in Spanje
Vérin, gemeente in Frankrijk